Chena (fiume) – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Chena Hot Springs – località termale di Fairbanks. in Alaska
 Chena  – centro abitato dell'Alaska, facente parte del Borough di Fairbanks North Star

Pagine correlate

 Cena (disambigua)
 Kena